Га́льтюр () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70606.

23 февраля 1999 года на городок обрушилась сильнейшая лавина.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Маттле.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля